Heterophrynus — род паукообразных из семейства Phrynidae, описанный британским арахнологом Реджиналдом Иннесом Поукоком в 1894 году.

Описание 
Крупные паукообразные с удлиненными конечностями. При длине тела около 30 мм, сильно удлиненные антеннообразные ноги могут достигать максимального размаха почти 60 см. На вертлуге педипальп имеется ретровентральный отросток, который рассматривается как синапоморфный  признак для этого рода.  Встречаются преимущественно на крупных стволах деревьев, оврагах и на валунах. Активны в ночное время.

Ареал 
Распространены преимущественно в Южной Америке.

Классификация 
В род включают 16 видов:
 Heterophrynus alces Pocock, 1902
 Heterophrynus armiger Pocock, 1902
 Heterophrynus batesii Butler, 1873
 Heterophrynus boterorum Giupponi & Kury, 2013
 Heterophrynus caribensis Armas, Torres-Contreras & Alvarez Garcia, 201
 Heterophrynus cervinus Pocock, 1894
 Heterophrynus cheiracanthus Gervais, 1842
 Heterophrynus elaphus Pocock, 1903
 Heterophrynus gorgo Wood, 1869
 Heterophrynus guacharo de Armas, 2015
 Heterophrynus longicornis Butler, 1873
 Heterophrynus pumilio C.L. Koch, 1840
 Heterophrynus seriatus Mello-Leitão, 1940
 Heterophrynus silviae Giupponi & Kury, 2013
 Heterophrynus vesanicus Mello-Leitão, 1931
 Heterophrynus yarigui Alvarez Garcia, de Armas & Diaz Perez, 2015

Примечания 

Фрины
Роды паукообразных